Соревнования в беге на 5000 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2016 года прошли 13 февраля на катке Центра конькобежного спорта в Коломне, Россия.

Свен Крамер седьмой раз в карьере выиграл золото чемпионата мира на этой дистанции (2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016). Всего же для Крамера эта победа стала рекордной 17-й на чемпионатах мира отдельных дистанциях. Йоррит Бергсма уступил Крамеру всего 0,35 сек и третий раз выиграл серебро чемпионата мира на этой дистанции (2013, 2015, 2016). Норвежец Сверре Лунде Педерсен впервые в карьере выиграл медаль на индивидуальной дистанции на чемпионатах мира.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2016